

Пойма — селище, Олешківський район Херсонська область
 Пойма —залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Пойма — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Пойма — село, Хасанський район, Приморський край
 Пойма — річка, ліва притока Бірюси

Див. також 
 Заплава